Nakučani je lahko:
 Nakučani, Gornji Milanovac (Srbija)
 Nakučani, Šabac (Srbija)